Турнирът за Градската купа на Варна е несъществуващо футболно състезание през периода 1927-1940 г. Рекордьор по спечелени купи е Тича с 5 купи.

Победителите 

Турнири по футбол в България
Спорт във Варна
Основани в България през 1927 година